Swanky Tunes — российский диджейский дуэт. Группа была сформирована в 1998 году в Смоленске. В состав входят: Вадим Шпак и Дмитрий Бурыкин.

Выступали на вечеринках Tiesto «Club Life» и были резидентами в клубе Pacha (Ибица) и XS (Лас Вегас), поддерживали Avicii в американском туре «LE7ELS» и Swedish House Mafia в мировом турне «One Last Tour».

Номинанты премии МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня на иностранном языке» за хиты «Fix Me» и «Skin & Bones».

Являются авторами композиции «Here We Go», которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».

Swanky Tunes — двукратные обладатели профессиональной премии «Russian Dance Music Awards» в номинации «Лучший музыкальный проект года».

Постоянные участники музыкальных фестивалей Европы и Америки: Tomorrowland, Global Gathering, Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival, Sensation, Electric Zoo и Tomorrow World, Alfa Future People. Треки Swanky Tunes издаются на лейблах Sony Music, Universal Music, Spinnin Records, Ultra Music, Axtone, Musical Freedom, Revealed Recordings, Doorn Records, Flamingo Recordings, Dim Mak.

В 2015 году впервые попали в список Top 100 DJs по версии DJ Magazine на 97 место. В 2016 заняли 27 место, в 2017 заняли 99 позицию, а в 2018 71 строчку.

Диджеи № 1 в России по версии Alfa Future Awards 2015 и 2016.

Лидеры российского чарта iTunes/Shazam с совместным с Going Deeper ремиксом на LP — Lost On You.

Дискография

Альбомы

Синглы 
 2006: «The Game/Life Focus»
 2006: «Streamline/Times»
 2006: «Digital EP»
 2006: «No More Fear»
 2007: «I Am Love EP»
 2007: «Ever You»
 2007: «No More Fear (inc. Klaas, Atrocite remixes)»
 2008: «Respect»
 2009: «Zodiac»
 2009: «Get Up And Shout»
 2009: «Collayder»
 2009: «Nano»
 2009: «Indigo»
 2009: «Hyperspace»
 2009: «Harmony of Life»
 2009: «Equilibrium (incl. Harry Choo Choo Romero Remix)»
 2009: «Perseus»
 2009: «Cassiopeia»
 2009: «Venture (incl. David Tort Edit)»
 2009: «The Prophecy (incl. Leventina Remix)»
 2010: «Rave-O-Phonic (incl. David Tort Re-Work)»
 2010: «Waves»
 2010: «Across The Light»
 2010: «Rhea»
 2010: «Select Start»
 2011: «Thank You/ Labyrinth»
 2011: «Oh Yeah/Skyquake»
 2011: «Avalon»
 2011: «Together (feat. Mr. V.I)»
 2011: «Their Law»
 2011: «Feedback» (with Hard Rock Sofa)"
 2011: «XOXO»
 2011: «Steam Gun»
 2011: «Smolengrad/United» (with Hard Rock Sofa)"
 2011: «I Wanna Be Your Dog» (with Hard Rock Sofa)
 2011: «Sending My Love (with R3hab feat. Max C)»
 2011: «Phantom»
 2012: «The Legend» (with Matisse & Sadko)"
 2012: «Apogee» (with Hard Rock Sofa)"
 2012: «Make Some Noise (with Tiesto feat. Ben McInerney)»
 2012: «The Edge» (with Hard Rock Sofa)"
 2012: «Here We Go» (with Hard Rock Sofa)"
 2012: «Blood Rush»
 2012: «Chemistry (with Hard Rock Sofa, Matisse & Sadko)»
 2012: «No One Knows Who We Are (with Kaskade feat. Lights)»
 2013: «You Are Like Nobody Else (with Peking Duk feat. James Mcnally)»
 2013: «We Know (with DVBBS & Eitro)»
 2013: «Stop In My Mind (with Hard Rock Sofa)»
 2014: «Fix me (with Raign)»
 2014: «Fire In Our Hearts (with C. Todd Nielsen)»
 2015: «Wherever U Go (with Pete Wilde)»
 2015: «Skin & Bones (with Christian Burns)»
 2015: «LOV3»
 2016: «Far From Home (with Going Deeper)»
 2016: «Drownin' (with Going Deeper)»
 2016: «Till the End»
 2017: «Chipa-lipa (with The Parakit)»
 2017: «Летели облака»
 2017: «One Millon Dollars (with Going Deeper)»
 2017: «Time (with Going Deeper)»
 2018: «Superhero»
 2018: «Day By Day (with LP)»
 2018: «In The Club»
 2018: «Диджей (with Elena Temnikova)»
 2019: «Blow»
 2019: «Big Love To The Bass»
 2019: «Virus»
 2019: «Supersonic (with Christian Burns)»
 2019: «U Got Me Burning»
 2019: «I'll Live On (with Jantine)»
 2019: «Sugar (with George Fetcher)»
 2019: "Take me away"

Ремиксы 
 2004: Дельфин — Весна (Swanky Tunes Remix)
 2010: Peter Brown — I’ll House U (Swanky Tunes Remix)
 2010: Antonio Falcone — Now That We Found Love (Swanky Tunes Mix)
 2010: Hard Rock Sofa — Live Today (Swanky Tunes Remix)
 2010: Gio Di Leva, Christian Cheval, Nello Simioli Gaya — Adiemus (Swanky Tunes Remix)
 2010: DJ She Vs. Vlad Topalov — Satisfied (Swanky Tunes Remix)
 2010: Dion Mavath — Let You Know (Swanky Tunes Remix)
 2010: Matthew Codek, Jose De Mara — Forever Loved (Swanky Tunes Remix)
 2010: Steve Forest vs X-Static — I’m Standing (Swanky Tunes Remix)
 2010: Nicola Fasano, Steve Forest, Laera, Chandler Pereira — Jolly Roger Symphony (Swanky Tunes Mix)
 2010: Laidback Luke feat. Jonathan Mendelsohn — Timebomb (Swanky Tunes Remix)
 2011: Flash Brothers feat. Casey Barnes — Don’t Stop (Swanky Tunes Remix)
 2011: Steve Forest, Chriss Ortega & Marcus Pearson — Close To Me (Swanky Tunes Remix)
 2011: Hard Rock Sofa — New Philosophy (Swanky Tunes Vocal Remix)
 2011: Goodluck — Hop On Hop Off (Swanky Tunes Remix)
 2011: Junior Sanchez feat. Karmen — I Believe In (Swanky Tunes Remix)
 2011: Tom Geiss, Mark Simmons feat. Polina — Dream On (Swanky Tunes Remix)
 2011: The Cruzaders And Dirty Basics feat. Shawnee Taylor — I’ll Be There (Swanky Tunes Remix)
 2011: Tiesto — Maximal Crazy (R3hab & Swanky Tunes Remix)
 2011: Dada Life — Happy Violence (Swanky Tunes Remix)
 2011: Kaskade feat. Mindy Gledhill — Eyes (Swanky Tunes Remix)
 2012: Laidback Luke, Arno Cost & Norman Doray — Trilogy (Swanky Tunes Remix)
 2012: Doman & Gooding — Hit Me With The Lights (Swanky Tunes Remix)
 2012: Sebastian Ingrosso & Alesso feat. Ryan Tedder — Calling (Lose My Mind) (R3hab & Swanky Tunes Remix)
 2012: Tonite Only — Go (Swanky Tunes Remix)
 2012: Calvin Harris feat. Ne-Yo — Let’s Go (Swanky Tunes & Hard Rock Sofa Remix)
 2012: Matchbox Twenty — Put Your Hands Up (Swanky Tunes Remix)
 2013: Zedd — Clarity (Swanky Tunes Remix)
 2016: LP — Lost On You (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)
 2016: LP — Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)
 2017: Rose Villain — Geisha (Swanky Tunes Remix)

Гостевое участие 
  — Noize MC, Монеточка — «Люди с автоматами»

Примечания

Ссылки 
 
 Swanky Tunes Instagram
 Swanky Tunes Facebook
 
 
 
 
 Марина Петрова. «Круто быть диджеями № 1 в России»: Swanky Tunes исполнилось 20 лет. 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Электронные музыкальные коллективы России